Сезон 2019 года стал для ЖФК Кубаночка последним в истории клуба и первым с медалями по итогам чемпионата.

Соревнования

Основной состав  

 В свои ворота забила Ирина Подшибякина («Звезда-2005»).
 В матче 20-го тура против «Торпедо» засчитана техническая победа 3:0.

Примечания 

2019 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
Футбол в России в 2019 году
ЖФК «Кубаночка»